Ро́те грю́тце (красный кисель,  — букв. «красная каша») — сладкое блюдо немецкой кухни, похожее на загущённый сладкий суп или кисель. Название сладкого блюда обусловлено его типично красным цветом и соответствующей консистенцией, которые обеспечивают соответственно ягоды и крахмалосодержащие ингредиенты. Если для блюда используются фрукты другого цвета, название блюда тоже меняется на «жёлтую кашу» или «зелёную кашу». Роте грютце подают обычно с молоком, жидкими или взбитыми сливками, ванильным соусом и мороженым. Роте грютце считается типичным блюдом на Севере Германии. Аналогичное сладкое блюдо имеется также в датской и шведской кухнях. Датское блюдо из клубники и иногда ревеня со сливками () имеет статус национального.

Согласным старинным источникам «красную кашу» готовили из сока красной ягоды (смородины или малины) в смеси с водой или красным вином и манкой. В классическом рецепте ягоды смородины или малины заваривают в воде и протирают через сито. В полученную массу добавляют сахар, лимон, ваниль, вино или более крепкий алкоголь. Для загущения используют пшеничный, кукурузный, картофельный, рисовый или саговый крахмал, а также манную крупу или гречневую муку. Часть ягод иногда добавляют в конце в готовое блюдо свежими, обычно это земляника, вишня или черешня или смесь лесных ягод или ревень.

Примечания

Литература 
 
 Søren Gericke, Henrik Skougaard Jacobsen: Smørrebrød und Rote Grütze. Lust auf Dänemark. Edition q, Berlin 1993, ISBN 3-86124-236-2.
 Wim Lambersy: Wim’s Kochkacheln. Seeluft macht hungrig! Labskaus, Grünkohl, Fischsuppe, Tote Tante, rote Grütze, Friesentorte uvm. NordenMedia, Wyk auf Föhr 2001, ISBN 3-935347-02-2.
 

Фруктовые блюда
Блюда из манной крупы
Немецкие десерты
Северогерманская кухня
Датская кухня
Шведская кухня